Notre-Dame-d'Amour est un roman de Jean Aicard (1896) ;
 Notre-Dame-d'Amour est un film français d' André Hugon (1923) ;
 Notre-Dame-d'Amour est un film français de Pierre Caron (1936).

Homonymie de titre